Jordán Károly (1849–1927) kanonok, pápai prelátus, címzetes apát, egyházi író
 Jordán Károly (1871–1959) matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, hegymászó, barlangkutató